Crook Beck ist der Name folgender Flüsse in England:

 Crook Beck (River Wenning), Nebenfluss des River Wenning in North Yorkshire
 Crook Beck (Yewdale Beck), Nebenfluss des Yewdale Beck in Cumbria